Роберт Абельсон — американський психолог
 Філіп Абельсон — американський фізик і геохімік